Yolanda – variante del nome proprio di persona Iolanda
Yolanda – personaggio del manga e anime Black Lagoon
Yolanda – film romantico del 1924 di Robert G. Vignola interpretato da Marion Davies
Yolanda – film musicale filippino del 1951
Yolanda – canzone di Pablo Milanés